Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Chris Evert 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Chris Evert (finale)
 Steffi Graf (quarti di finale)
 Steffi Graf (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)

 Catarina Lindqvist-Ryan (primo turno)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Assente
 Stephanie Rehe (semifinali)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Anne White (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1986